Casca (Rio Grande do Sul), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul
 Publius Servilius Casca, een senator in het oude Rome en een van de moordenaars van Julius Caesar
 Rio Casca, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
 Casca d'Anta, een waterval in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais